El término desastre puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

a un desastre, una desgracia grande, un suceso infeliz y lamentable;
a una zona de desastre;
a una zona cero;
a una zona catastrófica;
a un desastre minero;
a un desastre naval;
a un desastre ferroviario;(véase accidente ferroviario);
a un desastre aéreo;
a un desastre nuclear;
a un desastre ecológico o medioambiental;
a un desastre natural.
En la historia de España, se denomina "desastre" a algunos episodios:
Por antonomasia, al desastre de 1898 o pérdida de Cuba y Filipinas;
al desastre de Annual, 22 de julio de 1921;
al desastre de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824
al desastre de Trafalgar, 21 de octubre de 1805;
al desastre de Rocroi, 19 de mayo de 1643;
al desastre de las Dunas, cada una de las tres batallas llamadas "de las Dunas" (1600, 1639 y 1658);
al desastre de la Invencible, 1588;
al segundo desastre de Los Gelves, 1560;
al desastre de Argel, 1541;
al primer desastre de Los Gelves, 1510;
al desastre de la Vega de Granada, 25 de junio de 1319;
a cualquier cosa de mala calidad, con mal resultado, de mala organización, con mal aspecto, etcétera;
a ¡Desastre!, una historieta española de los personajes Mortadelo y Filemón.

Enlaces externos

Notas